Dopo un paio di anni di college, Tulis si è arruolato nell'United States Army. Nel 1985 è stato in grado di aprire il suo primo studio e nello stesso anno gli è stato chiesto di fare la sua prima mostra.

Pubblicazioni 
 In "The South by Its Photographers" curated by Ellen Fleurov, Tulis' work was included with many other Southern artists including Shelby Lee Adams, Walter Beckham, Debbie Fleming Caffery, William Christenberry, Chip Cooper, William Greiner, Birney Imes and Melissa Springer among others. This exhibition traveled from the Birmingham Museum of Art in Birmingham, Alabama to Columbia Museum of Art in Columbia, South Carolina and the Louisiana Center for Arts and Sciences Baton Rouge, Louisiana. This became an auspicious exhibition that spurred the careers of many of these Southern photographers. This exhibition was also made into a book by Susan Sipple Elliott, with an introduction by John E. Schloder, "The South by Its Photographers."
 In 2003, Tulis was chosen to be part of Wait Until Dark along with Lewis Baltz, Harvey Caplin, Todd Hido, David Leventhal, William Greiner, Michael Kenna, O. Winston Link, Richard Misrach, Jules Shulman, George Tice and Henry Wessel, Jr. The exhibition took place at The Williams College Museum of Art, Fresno, California. The photographers for this exhibit were selected from the photography collection of Jay Richard DiBiaso.
 In June 2002, Tulis work was selected to be part of "House: Ten Artists Photograph Domestic Architecture," an exhibit curated by Carol John at ATHICA: Athens Institute for Contemporary Art. Evie McKenna, Rinnie Allen, Michael Stipe, Carl Martin, and Mark Steinmetz were also included in this exhibition.
 In 2004, Tulis work was chosen to be part of "So Atlanta: Artists Respond to the Contemporary City" curated by Felicia Feaster and Helena Reckitt. The exhibition also included the work of Karen Rich Beall, Sarah Doughrety, Samm Hill, Ron Jude and Ohm Phanphiroj among others.
 He has also shown at The Contemporary in Atlanta.
 Tulis was represented by Agnes having had two solo and several group exhibitions there. Tulis was Agnes second solo exhibition.
 His work has been covered by Frank151,  Creative Loafing, American Photography, Aperture, Image Geek, ShotsMag,  The Sun, Oxford American and Viewfinder.
 Tulis exhibited the now infamous, experimental art space Neo-Post-Now Gallery from 1992 to 1997. The gallery was located in Manitowoc, Wisconsin and also exhibited the work of Matt Fink, Brett Hanson, Jimmy von Milwaukee, Eric Lunde, Alan Luft, Nigel, Lamar Sorrento, James Stark, and Bob Watt among many others.
 His work is in numerous collections throughout the United States and Europe such as the Milwaukee Art Museum, Mint Museum of Art, the Museum of Modern Art the Brooklyn Museum of Art, the Orlando Museum of Art, the New Orleans Museum of Art as well as the New York Public Library.
 In 1997, Tulis was Artist in Residence at Pouch Cove Foundation located near St. John's, the capital of the Province of Newfoundland and Labrador, is a self-sustaining, not for profit art retreat.

Libri 
 Explorations: 10 Portfolios, Aperture No. 130, Winter 1993, The Aperture Foundation, 1993. ISBN 0-89381-529-2
 The South By Its Photographers, Photographic images by forty-eight of the South's best photographers by Susan Sipple Elliott, introduction by John E. Schloder,  University Press of Mississippi,  68pgs. ISBN 0-87805-954-7
 New Life:  Stories and Photographs from the Suburban South by Alex Harris 249pgs. W. W. Horton, 1996 ISBN 0-393-04030-5 and ISBN 978-0-393-04030-2

Note

Collegamenti esterni 
 Biography one short paragraph about Tulis at Art Worlds of Atlanta
 Buh-bye Boho: When bohemia meets middle age, it's fight or flight time. -Tulis's lifestyle (Cover Feature) by Feaster, Felicia
 A photography of Tulis attending Art Mondays at Apache Cafe, Atlanta, Georgia
 Art in Context Center for Communications, Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania
 , Tulis produced the photography for the 2005 album Not On Earth...In Your Soul!, also available in vinyl
 Corbett Griffith Performance Art "Ripe" 2004, Photography by Tulis
 1998 Digital Americana Show, The Orlando Museum of Art Orlando, Florida with Moebius Kid, Winners "Best Conceptual Advancement, Avatar as Content, 1999
 Photos Do Not Bend," Dallas, Texas sales of Tulis's works
 Oyster Boy Review #10 with examples to work by Tulis
 Tribe Photography by Tulis, 2005
 Art Worlds of Atlanta Ben Apfelbaum attribute to Tulis work
 Atlanta Contemporary Art Center Example of Tulis Graffiti Series, 2002